Tightrope walking, de Engelse benaming voor koorddansen
 Tightrope (televisieserie), een televisieserie uit 1959-1960
 Tightrope (film), film uit 1984
 Tightrope (album), muziekalbum uit 1977
 Man on a Tightrope, film uit 1953